Октавиан Дмитриевич Цыку (; род. 21 августа 1972 года, с. Костулены, Унгенский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский государственный и политический деятель. Бывший Министр молодёжи и спорта Республики Молдова (26 февраля — 30 мая 2013); депутат Парламента Республики Молдова (с 9 марта 2019).

Председатель Партии национального единства (с 7 декабря 2019).

Бывший профессиональный боксёр.

Биография 
Октавиан Цыку является исследователем-координатором в Институте истории Академии наук Молдовы. Имеет учёную степень по истории. Является автором 10 книг, изданных в Германии, США, Великобритании, Румынии.

Являлся членом Комиссии по изучению и оценке тоталитарного коммунистического режима в Республике Молдова.

Профессиональная карьера 
 1995—2003 — Семикратный чемпион Молдовы;
 1995 — 1/16 финала Чемпионата мира до 57 килограмм;
 1996 — 1/4 финала Чемпионата Европы до 60 килограмм;
 1996 — 1/31 финала Олимпийских игр до 60 килограмм;
 1997 — 1/16 финала Чемпионата мира до 60 килограмм;
 1998 — 1/15 финала Чемпионата Европы до 60 килограмм;
 2001 — 1/8 финала Чемпионата мира до 60 килограмм;
 2002 — 1/8 финала Чемпионата Европы до 60 килограмм.

Политическая деятельность 
26 февраля 2013 года был назначен на должность Министра молодёжи и спорта Республики Молдова. На эту должность его продвинула Либеральная партия.

В марте 2015 года присоединился к инициативной группе по созданию Европейской народной партии.

На всеобщих местных выборах 2015 года баллотировался на должность советника в Унгенском районе совете по спискам Избирательного блока «Европейская народная платформа Молдовы — Юрие Лянкэ», и им он стал.

20 августа 2015 года покинул ряды Европейской народной партии спустя месяц после её создания, а также отказался от мандата советника в Унгенском районе совете.

На парламентских выборах 2019 года баллотировался на должность депутата Парламента Республики Молдова по спискам Избирательного блока «ACUM Platforma DA și PAS» как по национальному округу, так и по одномандатному округу, и им он стал по национальному округу.

После того, как Блок ACUM сформировал в Парламенте две отдельные фракции, Октавиан Цыку вошёл в состав фракции «Блок АКУМ Платформа ДП».

18 сентября 2019 года объявил о выходе из фракции «Блок АКУМ Платформа ДП».

На всеобщих местных выборах 2019 года баллотировался на должность примара Кишинёва в качестве кандидата Партии национального единства. На выборах он набрал 10.739 голосов и 4,76 процентов, заняв 4-е место и не смог пройти во второй тур.

7 декабря 2019 года в рамках 2-го Внеочередного съезда Партии национального единства стал председателем партии.

Награды 
 1993 — Награда Фонда Сорос-Молдова за особые академические заслуги;
 2004 — Награда за самого лучшего главы кафедры Международный независимый университет Молдовы в 2003/2004 университетский год;
 2004 — Награда за самую лучшую книгу года в Международном независимом университете Молдовы — Проблема Бессарабии и советско-румынские отношения в межвоенный период (1919—1939)
 2004 — Национальная награда молодёжи в области науки и литературы за монографию — Проблема Бессарабии и советско-румынские отношения в межвоенный период (1919—1939)
 2010 — Медаль «За гражданские заслуги» — награда со стороны Президента Республики Молдова

Труды

Примечания

Ссылки 
 Биография Октавиана Цыку на сайте Парламента Молдовы

Депутаты парламента Молдавии
Министры Молдавии